Monguí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Monguí (ort), Boyacá, 
 Monguí (kommun), Boyacá,